To Be Loved puede referirse a:

 ...To Be Loved, canción de Papa Roach;
 To be loved, álbum de Michael Bublé.
To Be Loved, canción de Adele.